La Nationalliga A 1982/83 fue la 86.ª temporada del Campeonato Suizo de Fútbol.

Tabla de posiciones

Referencias 
 RSSSF

1983
Fútbol en 1982
Fútbol en 1983
Suiza en 1982
Suiza en 1983